El lladre de Bagdad (pel·lícula de 1924), dirigida per Raoul Walsh
 El lladre de Bagdad (pel·lícula de 1940), dirigida per Ludwig Berger, Michael Powell i Tim Whelan
 El lladre de Bagdad (pel·lícula de 1978), dirigida per Clive Donner